

Patronyme 
 Caroline Haffner, nom d'artiste de la pianiste française Caroline Murat ; 
 Ernst Haffner (vers 1900 - après 1938), écrivain et journaliste allemand ; 
 François Haffner (né en 1956), collectionneur et auteur de jeu de société français ; 
 Isaac Haffner (1751-1831), théologien alsacien libéral.
 Jean-Jacques Haffner (1885-1961), aquarelliste, professeur d'architecture et architecte  français ; 
 Léon Haffner (1881-1972), peintre officiel de la Marine ; 
 Patrice Haffner (né en 1939), écrivain français et avocat ; 
 Pierre Haffner, un professeur et critique de cinéma, spécialiste du cinéma africain ;
 Scott Haffner (né en 1966), joueur américain de basket-ball.
 Sebastian Haffner (1907-1999), écrivain et journaliste allemand ;

Autres 
 (1894) Haffner est le nom donné à un astéroïde. 
 La symphonie « Haffner » est le nom donné par Mozart à sa symphonie n° 35, en l'honneur de Sigmund Haffner, maire de Salzbourg.
 La Sérénade pour orchestre 7, en ré majeur K. 250, dite « Sérénade Haffner » commandée par le même personnage.

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien